«Elevator» - o «The Elevator» - puede referirse a:

Concepto 
 ascensor o elevador, sistema de transporte vertical.

Obras 
 Elevator (1994–2007), banda de Canadá.
 Elevator (2007), canción de Flo Rida.
 Elevator (2009), canción de Eminem.